Die Liste der Rektoren und Präsidenten der Universität Hamburg führt alle Personen auf, die seit der Gründung der Universität Hamburg 1919 das Amt des Rektors (bis 1969) bzw. Präsidenten (seit 1970) ausgeübt haben.

Rektoren (1919 bis 1970)

Präsidenten (seit 1970)

Weblinks 
 Rektoratsreden im 19. und 20. Jahrhundert

Hamburg, Universitat
!Rektoren und Prasidenten